TG steht als Abkürzung für:

 Grenada nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Guatemala
 Taschengeld 
 Tauchgang
 Technisches Gymnasium
 Teilnehmergemeinschaft, im öffentlichen Baurecht
 Teleskopgabel, eine Vorderradaufhängung für Zweiräder oder ein Lastaufnahmemittel in der Lagertechnik
 Standseilbahn Territet–Glion
 Textiles Gestalten (in einigen der Grund- und Oberschulen)
 Thai Airways International, als IATA-Code für die Fluggesellschaft 
 Therapeutische Gemeinschaft
 Thermogravimetrische Analyse, ein maßanalytisches Verfahren
 Throbbing Gristle, eine britische Industrial-Musikgruppe 
 Theosophische Gesellschaft, eine esoterische Organisation
 Thule-Gesellschaft, eine rechtsradikale Gruppe
 Thyreoglobulin
 Tioguanin, ein Analogon der Nukleinbase Guanin und ein Arzneistoff
 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, die Werke des Soziologen Ferdinand Tönnies (1855–1936)
 Tochtergesellschaft
 Togo als Ländercode gemäß ISO 3166
 Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel, US-Actionfilm aus dem Jahr 1986
 Transgender
 Transportflieger-Geschwader (Luftstreitkräfte der NVA)
 Trennungsgeld
 Triglyceride
 Turngemeinde (auch: Turngemeinschaft, Turngesellschaft), ein Kürzel für Sportvereine, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Bahnhof Geislingen (Steige) nach DS 100

TG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nordsachsen, Torgau
 Georgien: temporäres Kfz-Kennzeichen
 Moldau: Tighina, siehe Bender (Stadt)
 Montenegro: Titograd (auslaufend)
 Schweiz: Kanton Thurgau

T G als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ein Überführungskennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland für den Standort Garmisch-Partenkirchen, siehe Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland #Überführungskennzeichen

Tg steht für:
 Targum, antike aramäische Bibelübersetzung
 Teragramm, eine Billion Gramm (= 1 Megatonne), Masseneinheit

Tg steht für:
 Transformationsbereich oder Glasübergangstemperatur von Glas und Kunststoffen

tg steht für:
 tadschikische Sprache nach ISO 639-1
 Tangens-Funktion in der Mathematik (als veraltete Schreibweise)
 die Top-Level-Domain des Staates Togo, siehe .tg

Abkürzung